Междуго́рное — название населённых пунктов в России:

 Междугорное — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Междугорное — село в Крапивинском районе Кемеровской области.